Republic — популярний угорський рок-гурт, заснований у 1990. Їх стиль — це поєднання західної рок-музики та традиційної угорської народної музики.

Дискографія

Студійні альбоми 
 Indul a mandula!!! (1990)
 Hoppá, Hoppá!!! (1991)
 Én vagyok a világ (1992)
 Hahó Öcsi!!! (1993)
 Disco (1994)
 Tüzet viszek (1995)
 Igen (1996)
 Zászlók a szélben (1997)
 Üzenet (1998)
 Boldogság.hu (1999)
 Só és cukor (2000)
 A reklám után (2001)
 Mennyi még, Béla!? (2002)
 Aki hallja, adja át!!! (2003)
 Mohikán (2004)
 1 Magyarország 1 Mennyország (2005)
 Kenyér vagy igazság (2006)
 Fényes utakon (2007)
 Tiszta udvar, rendes ház (2008)
 Köztársaság (2010)
 Miért, maga bohóc? (2011)
 Bólints Tibi! (2012)
 Rajzoljunk álmokat! (2015)

Спеціальні альбоми 
 Üss a kazettára (1991)
 A Cipő és a Lány – Amsterdam (1995)
 A rózsa vére (1998)
 Levélváltás (2000)
 Új Republic-dalok (2009)

Концертні альбоми 
 Október 67 (1995)
 Győri Kex (2006)
 20 éves ünnepi koncert (2010)
 Klasszikusok (2013)

Компіляції 
 Az évtized dalai – Szerelmes dalok (1999)
 Az évtized dalai – Népi zenei dalok (1999)
 Az évtized dalai – Közérzeti dalok (1999)
 Aranyalbum 1990-2000 (2000)
 Törmelék (2003)
 Aranyalbum 2. 2000-2010 (2009)

Посилання 
 Офіційний сайт 

Угорські музичні гурти
Рок-гурти
Музичні колективи, що з'явились 1990
Засновані в Європі 1990